NBOMe é um grupo de drogas alucinógenas derivada das feniletilaminas descoberto em 2003 pelo químico Ralf Heim na Universidade Livre de Berlim. Ganhou proeminência ao longo do ano de 2013 como droga recreativa, sendo as substâncias mais comuns desse grupo o 25I-NBOMe e o 25C-NBOMe. Por terem baixo custo, drogas dessa classe são fabricadas e vendidas como cópias falsificadas de LSD. Os efeitos de sua ingestão incluem euforia e visões de olhos abertos ou fechados. Efeitos negativos agudos podem incluir náusea, convulsão, medo e pânico, e a overdose pode incluir apreensão e injúria renal aguda.

Uso Recreativo

Por ter um custo de produção muito mais baixo do que drogas alucinógenas tradicionais, o NBOMe é frequentemente confundido com LSD, sendo vendido como tal. No entanto, oferece riscos muito maiores, como de overdose e convulsões. Não há como diferenciar NBOMe de LSD a olho nu, mas métodos como o uso de reagentes(em especial o reagente de Ehrlich) podem facilmente identificar as substâncias por uma mudança de cor.

Efeitos
Os efeitos do NBOMe costumam durar 6-10 horas quando ingerido por via oral ou sublingual .No entanto, os efeitos podem durar consideravelmente mais de acordo com a dosagem, em alguns casos alcançando durações de até 12 horas.
Embora os sintomas muitas vezes sejam descritos como semelhantes aos de LSD, existe um risco muito maior de efeitos negativos e danos( Lawn, Will; Monica Barrat; Martin Wiliams; Abi Horne; Adam Winstock (August 2014). "The NBOMe hallucinogenic drug series: Patterns of use, characteristics of users and self-reported effects in a large international sample".).

Assim como outras substâncias psicodélicas, os efeitos do NBOMe podem variar de acordo com a mentalidade, ambiente social e saúde mental do indivíduo.

Um estudo de caso de sete homens britânicos internados em um hospital com intoxicação de 25I-NBOMe sugere que os efeitos negativos possam incluir taquicardia,hipertensão arterial, agitação,convulsões, acidose metabólica e ansiedade.(Hill, Simon L.; Tom Doris; Shiv Gurung; Stephen Katebe; Alexander Lomas; Mick Dunn; Peter Blain; Simon H. L. Thomas (July 2013). "Severe clinical toxicity associated with analytically confirmed recreational use of 25I–NBOMe: case series". Clinical Toxicology PMID 23731373.)

Positivos, Neutros e Negativos 
Positivo
 Recursos visuais fortes e abertos, incluindo trilhas, mudanças de cor, brilho etc.
 Aumento de humor
 Euforia
 Estimulação mental e física
 Aumento do pensamento associativo e criativo
 Maior conscientização e apreciação da música
 Experiências espirituais que mudam a vida
 Eróticos, pensamentos e sensações sexuais
 Sentimentos de amor e empatia

Neutro
 Mudança geral de consciência
 Dilatação da pupila
 Dificuldade de focar
 Sensações corporais incomuns (rubor facial, calafrios, arrepios, energia corporal)
 Mudança na percepção do tempo, dilatação do tempo
 Ligeiro aumento da frequência cardíaca
 Bocejar, especialmente quando chegar

Negativo
A probabilidade de efeitos colaterais negativos aumenta com doses mais altas.
 Confusão
 Looping
 Comunicação codificada
 Náusea
 Vasoconstrição
 Insônia
 Pensamento em loop, recursivo e fora de controle
 Paranóia, medo e pânico
 Sentimentos indesejados e esmagadores
 Experiências espirituais indesejáveis ​​que mudam a vida

Depois dos efeitos
 Um pós-brilho pode estar presente até um dia após o uso, às vezes mais dependendo do indivíduo.

Efeitos a longo prazo
 Uma taxa relativamente alta de Transtorno perceptivo persistente por alucinógenos foi relatada (todos os dados anedóticos!) Após o uso dos produtos químicos NBOMe.

Ver Também
 Anfetaminas
 Feniletilamina
 25I-NBOMe
 Psicodelia

Fonte
https://web.archive.org/web/20140503230630/http://www.jsad.com/jsad/downloadarticle/The_NBOMe_Series_A_Novel_Dangerous_Group_of_Hallucinogenic_Drugs_OPEN_AC/5218.pdf
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/jairo-bouer/noticia/2014/03/novas-drogas-bnovos-perigosb.html
https://wiki.tripsit.me/wiki/NBOMes